Тертл-Бей () — квартал в районе Ист-Сайд в боро Манхэттен, Нью-Йорк. Тертл-Бей ограничивается 43-й и 53-й улицами, Лексингтон-авеню и проливом Ист-Ривер. На юге Тертл-Бей граничит с кварталом Тюдор-сити, на севере — с кварталом Саттон-Плейс. Тертл-Бей находится под юрисдикцией 6-го общественного совета Манхэттена.

История 

Топоним Тертл-Бей (дословно — «черепашья бухта») появился в XVII столетии. Насчёт его происхождения точных сведений нет. По одним данным, он происходит от черепах, обитавших в бухте, по другим — он является производным от голландского слова deutal, что означало изогнутый клинок. В то время бухта служила надёжным укрытием от непогоды. Также она была комфортным местом для судостроения. В 1639 году губернатор Нового Амстердама выделил двум англичанам прилегающий к бухте участок площадью 40 акров (0,16 км²). Он получил название Тертл-Бей-Фарм () На том месте, где сейчас проходит 47-я улица, в бухту впадал ручей Тертл-Бей. После того как был учреждён генеральный план Манхэттена, прилегающая к бухте местность была разровнена и поделена на участки под застройку. К первой половине XX века от бухты осталась лишь небольшая скала в конце 45-й улицы; ныне же не осталось и её.

К середине XIX века Тертл-Бей превратился в типичный загородный район. В нём порой прогуливались журналисты Хорас Грили, Маргарет Фуллер и писатель Эдгар По, отметивший:

Человечество делится на мужчин, женщин и Маргарет Фуллер.

Он негативно относился к принятому в начале XIX века генеральному плану города. О местном пейзаже По написал в местной газете:

Я раздобыл небольшой ялик и в ходе ознакомительной прогулки оплыл вокруг острова Блэквелл. Больше всего меня интересует вид на берег Манхэттена, чрезвычайно живописный в этом месте. Все без исключения дома строги и старинны… Я был не в силах глядеть на величественные скалы и деревья, то и дело попадавшие в поле зрения, без вздоха, полного ожидания неминуемой их гибели — неминуемой и скоротечной.

С началом Гражданской войны, когда вышел первый закон о воинской повинности, на пересечении 3-й авеню и 46-й улицы был открыт призывной пункт. 13 июля 1863 года в ходе «Недели призыва» он подвергся нападению и был сожжён.

После войны квартал был застроен городскими особняками. К 1868 году в Тертл-Бей процветала коммерческая деятельность, среди прочего представленная пивоварнями, газовыми заводами, скотобойнями и загонами. Во второй половине XIX века в квартале проживало множество немцев и ирландцев, работавших в местных каменоломнях. Кроме того, вдоль 2-й и 3-й авеню были проложены линии надземной железной дороги. Это привело к падению уровня жизни. К 1930-м годам Тертл-Бей являл собой задворки Нью-Йорка:

<…> огромные промышленные предприятия: пивоварни, прачечные, скотобойни, электростанции— выстроены вдоль убогих многоквартирных жилищ на прибрежной полосе по соседству с новыми домами, которые возведены с учётом привлекательного вида на пролив и близости к центру. От заводов и мастерских в квартале ежегодно выпадает по 150 тонн сажи.

В 1918 году застройщик Шарлотта Сорчан () приобрела 11 домов на южной стороне 49-й улицы и 9 домов на северной стороне 48-й улицы между 2-й и 3-й авеню. За два года она полностью обновила эту часть квартала, получившую название Тертл-Бей-Гарденс (, сады Тертл-Бей). Фасады зданий были оштукатурены, а интерьеры были перепланированы таким образом, чтобы служебные помещения выходили на улицы, а жилые комнаты — на внутренние дворы, которые в свою очередь были облагорожены древесно-кустарниковыми насаждениями.

После женитьбы Сорчан продала дома по себестоимости своим друзьям. Одним из первых покупателей стала Мария Боуэн Чапин (), основавшая . В районе в разное время проживало множество знаменитостей, среди которых актрисы Кэтрин Хепбёрн и Джун Хэвок, актёры Рикардо Монтальбан и Тайрон Пауэр, публицисты  и Генри Люс, журналистка , литературный редактор Максвелл Перкинс, музыканты Стивен Сондхайм и Леопольд Стоковский и судья Лёрнед Хэнд. В 1997 году в честь Кэтрин Хепбёрн, проживавшей в квартале более 60 лет, был назван местный парк.

На территории, где находились скотобойни, в 1948 году была построена Штаб-квартира ООН. Также к тому времени в квартале была снесена надземная железная дорога, что позволило возводить высотные строения. В 1957 году жители и собственники квартала основали ассоциацию, основной задачей которой было обозначено поддержание высокого уровня жизни в Тертл-Бей. Благодаря близости к Штаб-квартире ООН в квартале расположены дипломатические миссии Багамских островов, Великобритании, Германии, Израиля, Люксембурга, Саудовской Аравии, Сингапура, Украины и Ямайки.

Население 
По данным на 2009 год, численность населения квартала составляла 38 554 жителя. Средняя плотность населения составляла около 28 098 чел./км², превышая среднюю плотность населения по Нью-Йорку почти в 3 раза. В расовом соотношении более 75 % составляли белые. Средний доход на домашнее хозяйство более чем в 2 раза превышал средний показатель по городу: $109 427.

Общественный транспорт 
Тертл-Бей обслуживается станцией метро Lexington Avenue / 51st — 53rd Streets. По состоянию на сентябрь 2012 года в квартале действовали автобусные маршруты M15 и M50.

Примечания

Литература 
 

Мидтаун